Il singolare del torneo di tennis Bankaltim Women's Circuit 2013, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrice Jovana Jakšić che ha battuto in finale Zi Yang 6-3, 6-2.

Teste di serie 

 Arina Rodionova (quarti di finale)
 Ling Zhang (primo turno)
 Lisa Whybourn (primo turno)
 Jovana Jakšić (Campionessa)

 Samantha Murray (primo turno)
 Yi-Fan Xu (quarti di finale)
 Noppawan Lertcheewakarn (primo turno)
 Jia-Jing Lu (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Bankaltim Women's Circuit 2013